

Pessoas
Amy Dumas
Alexandre Dumas, pai
Alexandre Dumas, filho
Victor Dumas

Localidades
Dumas (Arkansas)
Dumas (Mississippi)
Dumas (Texas)
Dumas (sub-bairro de Santa Cruz na cidade do Rio de Janeiro) 

Desambiguação